Статья о выступлении российского футбольного клуба «Ростов» в клубных кубковых турнирах УЕФА.

Сезон 1999/2000 
Заняв 6-е место в чемпионате России 1998 года, клуб впервые завоевал путёвку на европейский турнир Кубок Интертото 1999. Команда дошла до полуфинала, где играла с итальянским «Ювентусом» и уступила в результате двухматчевого противостояния с общим счётом 1:9.

Сезон 2000/2001 
Заняв 7-е место в чемпионате России 1999 года, клуб во второй раз в своей истории завоевал путёвку на европейский турнир Кубок Интертото 2000, в котором вылетел в первом же круге в матчах с французским «Осером».

Сезон 2014/2015 
В 2014 году, завоевав Кубок России, «Ростов» получил право участвовать в розыгрыше Лиги Европы в сезоне-2014/15. На стадии плей-офф «Ростов» дважды сыграл с турецким клубом «Трабзонспор». На выезде в Турции «Ростов» уступил со счетом 2:0, дома сыграл вничью 0:0. Таким образом, не сумев завоевать путевку в основной турнир, «Ростов» завершил своё первое участие в Лиге Европы.

Сезон 2016/2017 

Заняв 2-е место в чемпионате России 2015/16, клуб впервые в своей истории получил право выступать в Лиге чемпионов сезона 2016/17, начав с 3-го квалификационного раунда.

Лига чемпионов 
Первым соперником ростовчан стал бельгийский «Андерлехт». В первом, домашнем матче «Ростов» дважды уступал в счёте, но в итоге матч завершился со счётом 2:2. В ответной игре в Брюсселе «Ростов» одержал свою первую победу на еврокубковой арене, обыграв «Андерлехт» со счётом 2:0, и в результате вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

В раунде плей-офф в первом матче против «Аякса» в Амстердаме «Ростов» добился ничейного результата — 1:1. На гол Кристиана Нобоа со штрафного хозяева ответили голом Дэви Классена с пенальти. В Ростове-на-Дону «Ростов» разгромил «Аякс» со счётом 4:1 и впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Прошедшая 25 августа 2016 года жеребьёвка определила соперников ростовской команды в групповом этапе Лиги Чемпионов. Ими стали немецкая «Бавария», испанский «Атлетико Мадрид» и нидерландский ПСВ.

Уступив в четвёртом туре группового этапа мадридскому «Атлетико» на выезде со счётом 1:2, ростовчане потеряли шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Однако в 5-м туре в домашней игре «Ростов» сумел одержать историческую победу, одолев европейского гранда: со счётом 3:2 была повержена мюнхенская «Бавария». В заключительном туре группового этапа «Ростов» добился ничейного результата в Эйндховене с ПСВ, что позволило занять 3-е место в группе и пройти в весеннюю часть Лиги Европы УЕФА.

Лига Европы 
По результатам жеребьёвки, прошедшей в Ньоне 12 декабря, соперником Ростова по 1/16 финала Лиги Европы УЕФА стала чешская «Спарта». В результате двухматчевого противостояния «Ростов» одержал победу с общим счётом 5:1 и прошёл в следующую стадию еврокубка, где встретился с английским клубом «Манчестер Юнайтед», одним из фаворитов турнира. По итогам двухматчевого противостояния (1:1 в Ростове, 0:1 в гостях) ростовчане уступили и закончили своё выступление на стадии 1/8 финала, что стало наивысшим турнирным достижением команды.

Сезон 2020/2021 
По результатам выступлений в Российской премьер-лиге в сезоне 2019/20 «Ростов» получил право выступить в Лиге Европы, начиная с 3-го отборочного раунда. На этом этапе он и закончил свое выступление в еврокубках, уступив израильскому «Маккаби».

Результаты против клубов разных стран 
По состоянию на 25 сентября 2020 года:

Итоговая статистика 
По состоянию на 25 сентября 2020 года:

Игроки 
По состоянию на 25 сентября 2020 года:

Полевые игроки

Вратари

Главные тренеры 
По состоянию на 25 сентября 2020 года:

Примечания

См. также 
 Футбольные клубы России в еврокубках

Ссылки 
 Кубок Интертото-1999 на сайте болельщиков ФК «Ростсельмаш»
 Кубок Интертото-2000 на сайте болельщиков ФК «Ростсельмаш»
 Кубок Интертото на официальном сайте ФК «Ростов»
 Профиль ФК Ростов на официальном сайте УЕФА

ФК «Ростов»
Ростов